Augé est un nom propre.

Patronyme 

 Bernard Augé (1852-1926), homme politique français ;
 Claude Augé (1854–1924), pédagogue, éditeur et lexicographe français ;
 Ferdinand Augé (1881-1957), homme politique français ; 
 François Augé (1733–1783), acteur français ;
 Gaspard Augé (né en 1979), musicien français ;
 Henri Augé (né en 1941), footballeur français ;
 Jean Augé (1923–1973), truand français, membre influent du milieu lyonnais et ancien barbouze de l'OAS ;
 Joanny Augé (1853-1925), homme politique français ;
 Joseph Augé (1904–1984), joueur de rugby français ;
 Justin Augé 1850-1925), homme politique français ;
 Laura Augé (née en 1992), nageuse synchronisée française ;
 Marc Augé (né en 1935), ethnologue français ;
 Paul Augé (1881-1951), éditeur français ;
 René Augé (né en 1910), inventeur de procédés techniques ;
 Ronan Augé (né en 2004), coureur cycliste français ;
 Stéphane Augé (né en 1974), coureur cycliste français.

Toponyme 

 Augé, commune française des Deux-Sèvres.

Autres 
 Augé, terme mythologique grec.

Voir aussi 
 
 
 Oger